

Localidades
Dimitrovgrad (Bulgária)
Dimitrovgrad (Rússia)
Dimitrovgrad (Sérvia)

Desambiguações de topônimos